Я́коб Хофф Офтебро́ (; род. 12 января 1986 года, Осло, Норвегия) — норвежский актёр.

Биография 
Родители Якоба: актёр — Нильс Оле Офтебро (род. в 1944 г.) и журналистка — Кая Корсволд (род. в 1950 г.). У Якоба есть брат Йонас Офтебро (род. в 1996 г.), который тоже актёр, и сестра Элизабет Офтебро (род. в 1982 г.).

С детства Якоб Офтебро мечтал стать актёром. В 2004 году 18-летний Якоб поступил в Норвежскую национальную театральную академию в Осло. С того же года начал сниматься в кино. В 2007 году работал в Рогаланд театре в Ставангере перед поступлением в Национальную театральную школу в Копенгагене. С 2008—2011 годы Якоб работал в театре «Mungo Park» в Аллерёде.

Якоб Офтебро свободно говорит на норвежском, английском, немецком, датском и испанском языках. Живёт в Копенгагене. Якоб Офтебро состоит в отношениях с норвежской актрисой Ибен Акерлие (род. в 1988 г.).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Якоб Офтебро  на сайте КиноПоиск
 Якоб Офтебро  на сайте Filmweb
 Якоб Офтебро  на сайте Filmweb
 Якоб Офтебро в Инстаграм

Киноактёры Норвегии